Пьеркур — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Пьеркур — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена